TSRO steht für:
 Tesaro (NASDAQ:TSRO), US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen
 Bahnhof Stuttgart-Rohr (DS100-Code)

Abkürzung